Владимир Долбоносов:
 Долбоносов, Владимир Владимирович (род. 1970) — советский и российский футболист; сын В. Н. Долбоносова.
 Долбоносов, Владимир Николаевич (1949—2014) — советский футболист.